Riedlinger peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Riedlinger (1770-1833), aubergiste et député du Wurtemberg ;
  (1923-2007), théologien catholique allemand ;
  (1556-1635), peintre du Wurtemberg.

Toponyme 

 , forêt allemande.

Voir aussi